Niemcy:
 Horschbach - gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Horschbach - rzeka, dopływ Glan

Zobacz też:
 Hörschbach